Tsugaru peut désigner :
 la ville de Tsugaru au Japon ;
 la péninsule de Tsugaru au nord de Honshū ;
 le détroit de Tsugaru entre Honshū et Hokkaidō ;
 le Tsugaru-ben, un dialecte parlé dans la préfecture d'Aomori ;
 le clan Tsugaru ;
 le Tsugaru, un service de train au Japon ;
 le Tsugaru, un mouilleur de mines japonais ;
 le Tsugaru shamisen, un instrument de musique japonais.